Мечта́ — многозначное понятие:

 Мечта, Мрия — заветное желание.
 «Мечта» — роман Эмиля Золя.
 «Мечта» — заглавная песня из альбома «Мечта» певицы Жасмин.
 Мечта — коттеджный посёлок в Уфе.
 «Мечта» — детская вокально-хоровая школа в Челябинске.
 «Мечта» — вилла начала XX века в псевдомавританском стиле, памятник архитектуры в крымском городке Симеиз.
Мечта — первая искусственная планета, которой стал космический аппарат «Луна-1».
 Мечта — бренд электроплит выпускаемых (с 1968 года) Златоустовским машиностроительным заводом.

Фильмы 
 «Мечта» — советский кинофильм 1941 года.
 «Мечта» — югославский фильм 1966 года.
 «Мечта» — индийский фильм 1970 года.
 «Мечта» — шведский короткометражный фильм 2000 года.
 «Мечта» — российский фильм 2006 года.
 «Мечта» — южнокорейский кинофильм 2008 года.